Aventurile fraților urși (engleză We Bare Bears) este un serial de animație american creat de Daniel Chong pentru Cartoon Network. Acest serial urmărește trei urși frați: Grizzly, Panda și Ursul polar și încercările sale penibile de a se integra în societatea umană în Regiunea Golfului San Francisco. Bazat pe benzile desenate web The Three Bare Bears, episodul pilot a avut premiera în lumea întreagă la Festivalul de Animație KLIK! din Amsterdam unde a câștigat la categoria "Young Amsterdam Audience". Serialul a avut premiera originala pe 27 iulie 2015. Este primul serial Cartoon Network bazat pe o bandă desenată.

Premiera in România a fost anunțată pe 16 noiembrie 2015 pe canalul Cartoon Network, episodul pilot având premiera cu o săptămână mai înainte, pe 9 noiembrie 2015.

Totodată Irina Rimes o dublează pe Estellar în limba română. 
Pe 21 noiembrie 2020 un film - Aventurile Fraților Urși: Filmul, inspirat de serial va avea premiera pe Cartoon Network România, iar Delia Matache va asigura vocea Văcuței Dramatice.

Un serial prequel inspirat de anime-uri, Aventurile fraților ursuleți, și-a dat premiera pe 1 ianuarie 2022 în SUA.

Despre serial 
Serialul urmărește trei frați urși: Grizzly, Panda și Ursul Polar. În timpul încercărilor lor de a se integra în societatea umană, fie cumpărând mâncare, fâcându-și prieteni umani sau devenind faimoși pe internet, urșii se zbat să asimileze natura civilizată a oamenilor. Dar la sfârșit cei trei descoperă că ei își au unii pe ceilalți ca sprijin. De asemenea ei își au propriul fel de mers creativ numit "bearstack", prin care ei stau unul pe celălalt pentru a-și simboliza prietenia și își au felul propriu productiv de transport. Anumite episoade explorează și trecutul celor trei frați, prezentând aventurile lor când erau doar niște pui.

Producție 
Serialul este creat de Daniel Chong ,fost artist de poveste la Pixar și Illumination Entertainment. Este bazat pe benzile lui desenate web The Three Bare Bears ce are de asemenea personajele identificate. Banda a fost publicată între 2010 și 2011. Etichetată ca comedie, serialul este o producție a lui Cartoon Network Studios care a developat programul cu Chong ca parte a programului lor de developare a scurtmetrajelor. A fost anunțat în timpul presei din 2014 a canalului. Conform unei postări de blog a lui Louie Zong, el și Maddie Sharafian au fost comisionați ca revizioniști de poveste.

Episoade

Note

Legături externe
 
 

Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație
Seriale de televiziune din 2015